Brook může být:

 příjmení
 Peter Brook (1925–2022) – britský scenárista a režisér
 Michael Brook (* 1952) – kanadský hudebník

 jméno
 Brook Taylor (1685–1731) – anglický matematik